Swatow steht für
Shantou, Stadt in China
Swatow (Schiff)